Angelica montana är en flockblommig växtart som beskrevs av Leonard C. Cockayne. Angelica montana ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
montana